Edmond Frémy (1814-1894), chimiste français.
 Edmond Frémy (1829-1888), philatéliste français du , fondateur de l'Écho de la timbrologie en 1887.